Burgmüller kan verwijzen naar:
Friedrich Burgmüller (1806-1874), Duits componist
Norbert Burgmüller (1810-1836), Duits componist (jongere broer)